Миропільська сільська рада — назва окремих колишніх сільських рад Української РСР та України.

 Миропільська сільська рада — Житомирська область, Дзержинський район.
 Миропільська сільська рада — Сумська область, Краснопільський район.